Amaranth, es el nombre común que hace referencia a las plantas del género Amaranthus;

Amaranth o Amaranto también puede referirse a:

Botánica:
 Amaranthus caudatus, especies de plantas de las cuales se obtiene el amaranto, el alimento está relacionado con los cereales.

Nombre de pila:
 Amaranto (nombre), nombre propio de varón, cuya variante femenina es Amaranta.

Colores:
 Amaranto (color), color similar al granate.
 Amaranto (colorante) , de un rojo oscuro con tinte púrpura, a veces utilizado como colorante alimentario (FD&C Red No. 2)

Música:
 Amaranth, canción de la banda de metal sinfónico, Nightwish. (2007)
 Amaranth, canción del cantante Chen, miembro de la boy-band surcoreana Exo. (2019)

Divisiones administrativas:
 Amaranth, Manitoba, un pueblo en Canadá.
 Amaranth, Ontario, una comuna en Ontario, Canadá.
 Amaranth, Pennsylvania

Otros:
 Historia Amaranthorum, libro de botánica, también conocido Hist. Amaranth.